La saison 2011-2012 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2.

Participants et localisation 
 Association sportive de Djerba
 Avenir sportif de Kasserine
 Club olympique des transports
 Club sportif hilalien
 Club sportif de Korba
 Croissant sportif de M'saken
 El Ahly Mateur
 Grombalia Sports
 Jendouba Sports
 Kalâa Sport
 La Palme sportive de Tozeur
 Olympique du Kef
 Sporting Club de Moknine
 Stade gabésien
 Stade nabeulien
 Union sportive de Ben Guerdane

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

2011-2012
Football en Tunisie en 2011
Football en Tunisie en 2012